Марсе́ло Серра́до (, род. 10 февраля 1967, Рио-де-Жанейро) — бразильский актёр.

Биография 
Марсело окончил CAL (Casa de Arte das Laranjeiras) в 1985 году.

Он дебютировал на телевидении в 1987 году в телесериале «Corpo Santo» компании TV Manchete.

В 1989 году перешёл на канал Globo, снявшись в фильме «Pacto de Sangue». В 1997 году сыграл роль доктора Сезара в успешном телесериале «Во имя любви».

В 2005 году, после 15 лет работы в нескольких постановках Globo, Серрадо решил не продлевать свой контракт с каналом для работы над сериалом «Mandrake», выпускаемым кабельным каналом HBO Brazil. После трёх лет работы в Rede Record он снялся в романах «Prova de Amor» и «Vidas Opostas».

В 2008 году принял участие в музыкальном реалити-шоу «Tom & Vinícius, o musical».

В 2009 году присоединился к актёрскому составу сериала «Poder Paralelo».

В 2011 году он вернулся на канал Globo и сыграл дворецкого Кро и сообщника злодейки, которую играет Кристиане Торлони в прайм-тайм телесериале «Fina Estampa».

В 2012 году снялся в сериале «Габриэла». В ноябре того же года обозреватель газеты O Dia Регина Рито объявила, что Серрадо снова сыграет персонажа Кро, но теперь уже в полнометражном фильме. Сценарий фильма «Super Crô — O Filme» написал Агинальдо Силва вместе с Родриго Рибейро и Маурисио Гибоски. Режиссёром выступил Бруно Баррето.

Личная жизнь 
С 1994 по 1999 год Серрадо был женат на актрисе . У актёра есть дочь по имени Катарина, от его бывшей жены, актрисы . 4 августа 2012 года Серрадо женился на танцовщице, Роберте Фернандес. 9 апреля 2013 года у пары родились близнецы, которых назвали Фелипе и Гильерме.

Фильмография

Телевидение

Кино

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Бразилии